baskír nyelv
 baskír nép
 Baskíria
 
 baskír ábécé